Charmoille, commune française du Doubs
 Charmoille, commune française de la Haute-Saône
 Charmoille, ancienne commune suisse du canton du Jura

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France